Rezultati Prvenstva Anglije 1911 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 Anthony Wilding :  Herbert Roper Barrett  6–4, 4-6, 2–6, 6–2, pred.

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1911